Anna van Veldenz (1390-1439), de enige dochter van graaf Frederik III van Veldenz
 Anna van Palts-Veldenz (1540-1586), een dochter van paltsgraaf Ruprecht van Palts-Veldenz